Ключко — славянская фамилия:
 Ключко, Александр Михайлович (род. 1984) — украинский боксёр.
 Ключко, Зоя Фёдоровна (род. 1933) — советский и украинский энтомолог, доктор биологических наук, профессор.
 Ключко, Павел Фёдорович (1913—1990) — советский партийный, государственный деятель, председатель Читинского промышленного облисполкома.